EL terimino Federici puede referirse a:

Historia 
 Paro de Federici, movilización social chilena de 1987.

Personajes 
 Adam Federici (1985-), futbolista australiano.
 Camillo Federici (1749-1802), actor y compositor italiano.
 Carlos María Federici (1941 -) escritor, guionista y dibujante uruguayo.
 Danny Federici, músico estadounidense miembro de la E Street Band.
 José Luis Federici (1934-), ingeniero comercial chileno, rector de la Universidad de Chile en 1987.
 Maria Federici (1899-1984), política antifascista, líder de la resistencia italiana.
 Nora Federici (1910-2001), estadística italiana.
 Silvia Federici (1942-), escritora, profesora y activista feminista estadounidense nacida en Italia.
 Vincenzo Federici (1764–1826), compositor italiano.